Osoby o tym nazwisku:
 Donnegy Fer – surinamski piłkarz
 Émilie Fer – francuska kajakarka górska, olimpijka